1-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч ФИФА»
10 января 2011 года

Золотой мяч (мужчины): 
 Лионель Месси

(второй раз)

Игрок года (женщины): 
 Марта

(первый раз)

Лучший тренер (мужcкой футбол): 
 Жозе Моуринью

(первый раз)

Лучший тренер (женский футбол): 
 Сильвия Найд

(первый раз)

Лучший гол: 
 Хамит Алтынтоп

Премия президента ФИФА: 
 Десмонд Туту

Приз Fair Play: 
 Женская сборная Гаити U-17

< 54-я Церемонии вручения 2-я >
Золотой мяч ФИФА 2010 — первая (считая с Золотым мячом France Football — 55-я) ежегодная церемония вручения награды лучшим футболистам и тренерам, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 26 октября 2010 года, церемония прошла 10 января 2011 года. Награждение проходило в 8 номинациях: лучший футболист и футболистка года, лучший тренер мужских и женских команд, лучший гол года, награда президента ФИФА, награда Fair-Play и символическая сборная года.

Результаты — мужчины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты — женщины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Символическая сборная ФИФА

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Премия Пушкаша за лучший гол

Премия президента ФИФА 

Это почетная награда присуждается ФИФА с 2001 года для тех лиц или организаций, которые вносят значительный вклад в футбол.

  Десмонд Туту

Премия Fair Play 
  Женская сборная Гаити U-17

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт награды 

2010
2010 год в футболе